Шиба — имя собственное:

Фамилия

 Шиба, Богдан Павлович (род. 1962) — экс-городской голова Луцка.
 Шиба, Саид (род. 1970) — марокканский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Марокко.
 Шиба, Хаим (1908—1971) — израильский врач, основатель крупной больницы Шиба, носящей его имя.

Топоним

 Шиба — село в Онгудайском районе Республики Алтай

См. также 
 Больница Шиба — один из крупнейших медицинских центров Израиля.
 «Красотка Шиба» — афро-эксплуатационное кино 1975 года с Пэм Гриер в роли Шибы Шэйн.